Stremitzer ist der Name von:

 Armin Stremitzer (* 1983), österreichischer Hallenhockeyspieler
 Heinrich Stremitzer (1936–2016), österreichischer Betriebswirt und Hochschullehrer